Exército Nacional da Venezuela (em espanhol: Ejército Nacional de Venezuela) é um dos quatro ramos  das Forças Armadas da República Bolivariana da Venezuela. Ele tem a responsabilidade pelas operações terrestres contra ameaças externas ou internas, garantindo a segurança, soberania e ordem da nação. 

É o maior força militar da Venezuela e dos maiores da América Latina, que em 24 de junho de 1821 junto com Simón Bolívar ganhou uma grande vitória militar contra o Império Espanhol, o que levou à independência da nação. Mais tarde contribuiu para a independência dos atuais países da Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Bolívia.

Subordinado diretamente ao Ministério da Defesa da Venezuela, sob o comando do Major-General e o Presidente da República em sua posição como Comandante em Chefe das Forças Armadas Nacional Bolivariana. Ela é dividida em seis divisões e quatro comandos de combate: operações, logística, educação e Aviação do Exército.

Ligações externos 
Site oficial: www.ejercito.mil.ve castelhanoespanhol

Forças armadas da Venezuela